Embarcadero ("molo" in lingua spagnola) può indicare:

Geografia 
 Embarcadero – area di San Diego, in California (Stati Uniti d'America)
 Embarcadero – area di San Francisco, in California (Stati Uniti d'America)

Trasporti 
 Embarcadero Freeway – strada statale della California
 Stazione di Embarcadero – stazione di San Francisco

Altro 
 Embarcadero Center – complesso di edifici di San Francisco, in California (Stati Uniti d'America)
 Embarcadero Delphi – linguaggio di programmazione
 Embarcadero Technologies – azienda informatica statunitense